Okręty US Navy o nazwie USS "Bataan", pochodzącej od półwyspu Baatan:
 Pierwszy "Bataan" (CVL-29) był lekkim lotniskowcem, który brał udział w działaniach II wojny światowej i wojny koreańskiej
 Drugi "Bataan" (LHD-5) był okrętem desantowym, który wszedł do służby w 1997 i nadal w niej pozostaje (stan na rok 2009).

Bataan